Bartomeu Vidal i Mayol (1776-1841), comerciant de Sant Feliu de Llobregat.
 Bartomeu Vidal i Nadal, hisendat barceloní i fill de l'anterior.
 Bartomeu Vidal Pons, advocat i polític mallorquí que fou conseller de cultura del Govern Balear.
 Bartomeu Vidal Pizà, escriptor balear.